Słowacja:
 Sukov - wieś w kraju preszowskim

Osoby:
 Leander Sukov - niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Succow
 Sukow